Welzl ist der Familienname folgender Personen:

 Emo Welzl (* 1958), Professor für Informatik, heute ETH Zürich
 Jan Welzl (1868–1948), tschechischer Abenteurer, Weltreisender, Autor und Erfinder 
 Kurt Welzl (* 1954), österreichischer Fußballspieler
 Leopold Welzl von Wellenheim (1773–1848), österreichischer Numismatiker, k.k. Hofrat
 Oskar Welzl (1928–2019), österreichischer Rechtsanwalt

Siehe auch:
 Welzel